Пирожки с устрицами (, иногда ) — морепродукт, местом происхождения которого принято считать Новую Англию.

Пирожки с устрицами часто продают на вынос в заведениях быстрого питания, предлагают на неформальных мероприятиях. Порция состоит из нескольких пирожков, картофеля-фри и капустного салата. Пирожки подают к супу из моллюсков. Едят пирожки без соуса или обмакивают в клэм-чаудер, кетчуп или соус тартар.

Примечания 

Блюда из морепродуктов
Новая Англия
Американская кухня